Il nome Mangiagalli può riferirsi a:
Luigi Mangiagalli, medico e politico italiano
 clinica Mangiagalli, reparto dell'Ospedale Maggiore di Milano